Kayhan ist ein türkischer männlicher Vorname mit der Bedeutung „der starke und mächtige Herrscher“, der auch als Familienname auftritt.

Namensträger

Vorname 

 Kayhan Kalhor (* 1963), iranischer Musiker und Komponist kurdischer Abstammung
 Kayhan Özer (* 1998), türkischer Leichtathlet
 Kayhan Özgenç (* 1969), deutsch-türkischer Journalist

Familienname 
 Coşkun Kayhan (* 1986), österreichisch-türkischer Fußballspieler
 Tanju Kayhan (* 1989), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Keyhan (iranische Tageszeitung)
 Kayhan (Film), türkischer Spielfilm von Togan Gökbakar (2018)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname